Il doppio  dell'Open de Rennes 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Scott Lipsky e David Martin erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Martin Emmrich e Andreas Siljeström hanno battuto in finale Kenny de Schepper e Édouard Roger-Vasselin 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Julian Knowle /  André Sá (semifinali)
  Adil Shamasdin /  Lovro Zovko (quarti di finale)

  Arnaud Clément /  Nicolas Mahut (quarti di finale)
  James Cerretani /  Colin Ebelthite (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Open de Rennes 2011